Ел Каскалоте има више значења:

 Ел Каскалоте (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каскалоте (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каскалоте (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каскалоте (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каскалоте (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Каскалоте (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каскалоте (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каскалоте (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каскалоте (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каскалоте, Ел Каскалоте Гранде (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каскалоте, Лазаро Карденас (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику